Натуральне число 670
 670 рік до нашої ери
 670 рік нашої ери